Il doppio del torneo di tennis Open d'Orleans 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori James Cerretani e Frank Moser che hanno battuto in finale Tomasz Bednarek e Michał Przysiężny 6-1, 7-62.

Teste di serie 

 Patrick Briaud /  Mustafa Ghouse (primo turno)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (semifinali)

 Richard Bloomfield /  Jamie Delgado (primo turno)
 Lars Burgsmüller /  Kristian Pless (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open d'Orleans 2007